Wapen van Rio de Janeiro (stad), het wapen van de stad Rio de Janeiro
 Wapen van Rio de Janeiro (staat), het wapen van de staat Rio de Janeiro